«Rodrigo Acosta» es el conjunto, del nombre propio Rodrigo y el apellido Acosta, que puede referirse a:

Personajes 
 Rodrigo Germán Acosta (1987-) futbolista (mediocampista) argentino.
 Rodrigo Acosta (1990-) futbolista (defensor) argentino (:w:en).